Бокшай — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бокшай Йосип Йосипович (1891—1975) — український радянський живописець.
 Бокшай Йосип Йосипович (1930—2002) — український художник, син Йосипа Бокшая.
 Бокшай Еміліян — священик, церковний і педагогічний діяч на Закарпатті.
 Бокшай Іван — закарпатський композитор, греко-католицький священик.
 Бокшай Олекса — чехословацький футболіст та тренер.

Українські прізвища